Amerikai Egyesült Államok
 Belk (Alabama)
 Belk (Tennessee)